

Sigle 
 Coppa di Lega francese – competizione calcistica

Codici 
 CLF – codice valutario ISO 4217 dell'Unidades de fomento Cilena, codice per i fondi usato in Cile